Futura International Airways, een voormalige Spaanse luchtvaartmaatschappij
Futura (lettertype), schreefloos lettertype ontworpen door Paul Renner
VDL Futura, een type touringcar van VDL Bus & Coach
Futura-arrest
Futura (tijdschrift), een voormalig Frans tijdschrift (1972-1975)
Futura (zaalkorfbalclub), een Nederlandse korfbalvereniging